Крис Картер (род. 1956) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Крис Картер (род. 1952) — новозеландский политик.
 Крис Картер — британский музыкант, участник группы Throbbing Gristle.